

Рибальське () — станція Невсько-Василеострівної лінії Петербурзького метрополітену
 Рибальське — залізнична станція Жовтневої залізниці.

Села:
 Рибальське — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Рибальське — Одеська область, Татарбунарський район
 Рибальське — Полтавська область, Миргородський район
 Рибальське — Сумська область, Охтирський район

 Рибальське (у минулому — Кандель) — село Роздільнянського району Одеської області приєднано до селища міського типу Лиманське
Місцевість:
 Рибальське — колишня німецька колонія, зараз у межах міста Дніпропетровськ

Див. також 
 Рибацьке (значення)